Pesa kan syfta på:
 Pesa, ett polskt verkstadsföretag
 Desa Pesa, en administrativ by i Indonesien